Karabaglar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qarabağlar, ort, Nachitjevan,

Turkiet 

 Karabağlar (ort), Izmir, 
 Karabağlar (distrikt), Izmir, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar